Michael Andersen er navnet på flere danske mænd:

 Michael Andersen (administrationschef) (1897-1956) – dansk administrationschef
 Michael Andersen (arkæolog) (født 1956) – dansk arkæolog og museumsinspektør
 Michael Dahl Andersen (født 1974) – basketballspiller
 Michael Andersen (floorball) – floorballspiller
 Michael Andersen (fodbold) – fodboldmålmand
 Michael Andersen (Team Danmark) – direktør for Team Danmark

Se også 
 Michael Anderson (1959-2003) – amerikansk astronaut